Serenje steht für:

 Serenje (Sambia), Stadt in Sambia
 Serenje (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flughafen Serenje, Flughafen in Sambia
 Serenje Kalindula, sambische Pop-Gruppe